Ninjago: Abenteuer in neuen Welten steht für:

 Ninjago: Abenteuer in neuen Welten (Prime Empire), zwölfte Staffel der computeranimierten Fernsehserie Ninjago
 Ninjago: Abenteuer in neuen Welten (Master of the Mountain), dreizehnte Staffel Staffel der computeranimierten Fernsehserie Ninjago